John Thomson (1780-1852) -- politico statunitense dell'Ohio
John Thomson – calciatore scozzese
 John Thomson – politico australiano
 John Thomson – fotografo, geografo e viaggiatore britannico
 John Thomson – sceneggiatore